Michałowice, comune del Voivodato della Masovia
Michałowice, comune del Voivodato della Piccola Polonia